Zichy Henrik (1812–1892) főispán, főrend, országgyűlési képviselő
 Zichy Henrik (1869–1943) főrend